Jägerbach ist ein Gewässername:

 Jägerbach (Brunnenbach), rechter Zufluss des Brunnebachs in der Meringerau gegenüber von Haunstetten, kreisfreies Augsburg, Bayern
 Jägerbach (Flöthe), linker Zufluss der Flöthe bei Lübbecke, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Jägerbach (Haareckbach), linker Zufluss des Haareckbachs (rechter Oberlauf des Neuhausbachs, zur Illach) vor Hiebler, Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern; durchfließt den Oberen Lindegger See
 Jägerbach (Istorfer Bach), rechter Zufluss des Istorfer Bachs (zur Ilse, zur Bega) vor Loholz, Matorf-Kirchheide, Stadt Lemgo, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Jägerbach (Klostersee), westlicher Zufluss des Klostersees oder Seeoner Sees (einer der Seeoner Seen im Einzugsgebiet der Alz) beim Kloster Seeon, Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern; Abfluss des Jägersees
 Jägerbach (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs (zur Blies) in Rieschweiler-Mühlbach, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

 Kleiner Jägerbach, linker Zufluss des Jägerbach (Schwarzbach) bei Rieschweiler-Mühlbach, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz; passiert den Jägerbrunnen

Siehe auch:
 Jägergraben